

Cinema 
 Happy Hour  – film del 1987 diretto da John De Bello
 Happy Hour  – film del 1995 diretto da Benny Chan
 Happy Hour  – film del 2002 diretto da Javier Chapa
 Happy Hour  – film del 2003 diretto da Mike Bencivenga
 Happy Hour  – film del 2015 diretto da Ryūsuke Hamaguchi

Costume 
 Happy hour  – fascia oraria in cui alcuni esercizi commerciali praticano sconti sulle consumazioni

Letteratura 
 Happy Hour  – libro di Alan Shapiro del 1989 ISBN 0226750299
 Happy Hour  – libro di Thomas Ogren del 1996 ISBN 088336218X
 Happy Hour  – libro di Costa Dillon 
 Happy Hour  – libro di Gina Deluca del 2002 ISBN 0595178480
 Happy Hour  – libro di Don G. Porter del 2005 ISBN 0970671253

Musica 
 Happy Hour  – album di Tony Booth del 1974
 Happy Hour  – album degli Humans del 1981
 Happy Hour  – album di Eumir Deodato del 1982
 Happy Hour  – album di Ted Hawkins del 1985
 Happy Hour  – singolo dei The Housemartins del 1986
 Happy Hour  – album dei King Missile del 1992
 Happy Hour  – album degli Youth Brigade del 1994
 Happy Hour  – album degli N-Trance del 1997
 Happy Hour  – album di Roberto Sion del 1998
 Happy Hour  – album delle Shonen Knife del 1998
 Happy Hour  – album di Clive Gregson del 1999
 Happy Hour  – album dei Dimple Minds del 2003
 Happy Hour  – singolo di Luciano Ligabue del 2005
 Happy Hour  – album di Tom Ball e Kenny Sultan del 2005
 Happy Hour!  – album dei The Offspring del 2010
 Happy Hour – singolo degli Weezer del 2017